Tessaratomidae es una familia de insectos en Hemiptera. Esta familia posee 240 especies organizadas en 3 subfamilias y 56 géneros.

Los tessaratomidos se asemejan a los miembros de la familia Pentatomidae y a veces son muy coloridos. Algunos miembros de Tessaratomidae exhiben cuidado maternal de los huevos y las crias. Los químicos defensivos de ciertas especies pueden causar daños significativos si entran en contacto con la piel humana; también pueden causar ceguera temporal.

Todas las especies son exclusivamente comedores de plantas, algunos de mayor importancia económica son considerados plaga agrícola. Algunas especies también se consumen como alimento por el ser humano en algunos países.

Filogenia
Un estudio sobre las relaciones filogenéticas de la superfamilia Pentatomoidea en 2008 insinúa que Tessaratomidae y Dinidoridae representan un grupo monofilético. Sin embargo, la dificultad en conseguir material suficiente para el examen de ambos grupos, hace no se pueda ser concluyente.

El árbol filogenético morfológico de la superfamilia Pentatomoidea según Grazia et al. (2008). Tessaratomidae se muestra resaltado.  Dinidoridae y Tessaratomidae se muestran en líneas punteadas, indicando su estatus incierto.

Referencias

Enlaces externos
 , maintained by Philippe Magnien
 Tessaratomids of Australia from Save Our Waterways Now
 Family Tessaratomidae - Large Stink Bugs from Brisbane Insects and Spiders
 Pentatomoidea Home page, maintained by David A. Rider

Pentatomomorpha
Familias de Hemiptera